El nombre propio Kursk puede referirse a:

 la ciudad rusa de Kursk;
 el submarino nuclear ruso K-141 Kursk, hundido en circunstancias trágicas en el año 2000;
 el óblast de Kursk, una subdivisión territorial de Rusia;
 la batalla de Kursk, un enfrentamiento bélico durante la Segunda Guerra Mundial;
 la anomalía magnética de Kursk, una singularidad magnética de la Tierra.